Девід Бамберг (1904—1974) — професійний мандрівний фокусник.
 Ернст Бамберг (* 1940) — німецький біофізик-оптогенетик.
 Тобіас Бамберг (1875—1963) — професійний фокусник.

Бамберг — місто в Баварії, розташоване над річкою Реґніц, поблизу її впадання у річку річку Майн.
 Бамберг — район у складі округу Верхня Франконія федеральної землі Баварія.
 Ной-Бамберг — громада, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Бад-Кройцнах.

Бамберг — місто в окрузі Бемберг штату Південна Кароліна.

 Бамберг — ударний кратер на Марсі.

Див. також 
 Бамбергер